Stensättra kan avse:
 Stensättra fornborg – en fornborg i Huddinge kommun
 Stensättra gård – en gård i Huddinge kommun
 Stensättra tomtområde – en tätort i Nykvarns kommun